Patokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Patokari (ö, lat 65,75, long 24,28), Lappland, 
 Patokari (ö i Kemi-Torneå), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar